Верховный Совет Чувашской АССР — согласно Конституции Чувашской АССР 1937 года — высший орган государственной власти Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, единственный законодательный орган Чувашской АССР.

Примечания

Литература 
 чувашская энциклопедия 

Чувашская АССР
Верховные Советы автономных республик СССР